Сада Джекобсон (; род. 14 февраля 1983, Рочестер, Миннесота, США) — американская фехтовальщица на саблях, многократный призёр олимпийских игр и двукратная чемпионка мира.

Биография 

Родилась в спортивной семье. Её отец - бывший член сборной США по фехтованию, а младшие сестры также являются профессиональными фехтовальщицами.

В 2004 году вместе со своей сестрой Эмили Сада приняла участие в Олимпийских играх. На этом турнире она стала бронзовой медалисткой в личном первенстве по фехтованию на саблях.

На следующей Олимпиаде она смогла выйти в финал в личном первенстве, но уступила другой американской спортсменке Мариэль Загунис, став серебряным призёром. В командном первенстве в составе сборной США Сада заняла третье место.

По завершении Олимпийских игр Сада приняла решение закончить свою спортивную карьеру и поступила в юридическую школу при Мичиганском университете.

Спортивные достижения

Личное первенство 

Летние Олимпийские игры:
  Серебряный призёр (1): 2008. 
  Бронзовый призёр (1): 2004.
 
Чемпионат мира по фехтованию:
  Бронзовый призёр (1): 2006.

Командное первенство 

Летние Олимпийские игры:
  Бронзовый призёр (1): 2008.

Чемпионат мира по фехтованию:
  Чемпион (2): 2000, 2005.
  Серебряный призёр (2): 2004, 2006.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета США

Персоналии по алфавиту
Фехтовальщики США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию
Выпускники Школы права Мичиганского университета